A kecskeméti 1D jelzésű autóbusz a Homokbánya Kollégium és a Daimler I. kapu között közlekedik. A viszonylatot a Kecskeméti Közlekedési Központ megrendelésére az Inter Tan-Ker Zrt. üzemelteti.

Története 

Közlekedése 2020. március 24. és 2020. április 19. között szünetelt.

Útvonala

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Homokbánya Kollégiumvégállomás||20||30
|align=left|
|-
|∫||Vályogvető utca||19||29
|align=left|
|-
|∫||Kadafalvi út||18||28
|align=left|
|-
|1||Kvarc utca||∫||∫
|align=left|
|-
|2||Téglás utca||∫||∫
|align=left|
|-
|4||Kullai köz||15||25
|align=left|
|-
|5||Bagoly Egészségház||14||24
|align=left|
|-
|∫||Vízmű utca||12||22
|align=left|
|-
|8||Kisdobos utca (↓)Könyves Kálmán körút 64. (↑)||10||20
|align=left|
|-
|9||Róna utca||∫||∫
|align=left|
|-
|10||Bíró Lajos utca||∫||∫
|align=left|
|-
|11||Mérleg utca||∫||∫
|align=left|
|-
|∫||TÜZÉP||9||19
|align=left|
|-
|21||Daimler I. kapuvégállomás||0||10
|align=left|
|-
!rowspan=4|
|Tanüzem
!rowspan=4|
|3
|align=left|
|-
|Daimler II. kapu||2
|align=left|
|-
|Daimler IV. kapu bejáró út||1
|align=left|
|-
|SMPvégállomás||0
|
|}

Jegyzetek

Források 

Kecskemét autóbuszvonalai